Headhunter kan syfta på:

 Headhunter (rekrytering) – en personalrekryterare, speciellt för rekrytering till kvalificerade befattningar inom arbetslivet
 Headhunter (musikgrupp) – ett tyskt speed metal-band med Schmier från bandet Destruction
 The Headhunters – ett jazz-fusion-/ funkband från USA
 Headhunter (spel) – ett TV-spel utvecklat av svenska Amuze
 Headhunter (film, 2004) – en svensk film från 2004 regisserad av Magnus Rösman
 Headhunter (film, 2009) – en dansk film från 2009 av Rumle Hammerich

Se även
 Huvudjakt – att ta och även bevara en persons huvud efter att ha dödat dem